Vogt House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Vogt House (Iowa City, Iowa), NRHP-ID 78001231
 Vogt House (Brownville, New York), NRHP-ID 80002626